Николай Иванович Алексеев (, , Лифляндская губерния, Российская империя — , , Латвийская ССР, СССР) — советский общественный, партийный и хозяйственный деятель, директор Ри́жского госуда́рственного электротехни́ческого заво́да «ВЭФ» (1958—1962).

Биография 
Родился в семье староверов. После окончания Рижской городской русской гимназии в 1929 году поступил на Механический факультет Латвийского университета. Позже работал на исследовательской станции сельскохозяйственных машин. В 1940—1941 — в отделе главного механика на заводе ВЭФ.

В начале войны вместе с заводом был эвакуирован в тыл.

Участник Великой Отечественной войны. Вступил добровольцем в 201-ю Латвийскую стрелковую дивизию. Принимал участие в битве за Москву, сражался под Старой Руссой. В 1944 был ранен. Позднее участвовал в боях на рижском направлении и в Курляндии. Войну закончил в Берлине. За отличия награждён медалью «За отвагу».

После демобилизации вернулся в Ригу, вновь стал работать на ВЭФе. Был заместителем главного механика, главным механиком, заместителем главного инженера, заместителем директора завода. С 1955 по 1958 год Н. И. Алексеев — директор Рижского радиозавода им. А. С. Попова. В 1958 году был назначен директором завода ВЭФ.

Из статьи в газете «Вэфовец» за 1988: «Набирающему силу заводу нужны были толковые головы. Широкая эрудиция, доскональное знание производства, свободное владение русским, латышским, немецким языками выделяли Николая Алексеевича среди инженерной братии. Не случайно и по заслугам служебная лестница поднимала его наверх. Многое из задуманного Алексеев не успел сделать, но и то, что он сделал заслуживает доброй памяти о нём. Это был компетентный, решительный, уверенный в своих выводах руководитель, досконально знавший тонкости экономики, снабжения, не говоря уже о собственно производственной сфере При Алексееве были сделаны первые серьезные шаги по модернизации и специализации производства. Территория завода обросла строительными площадками — возводились новые цеха, при нём распахнули двери Дворца культуры и техники, первое здание комбината питания.»

Избирался депутатом Верховного Совета Латвийской ССР и членом ЦК Компартии Латвии.

Ссылки 
 Николай Алексеев

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Члены ЦК КП Латвии
Депутаты Верховного Совета Латвийской ССР